Die Ecuador Open Quito 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Februar in Quito stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France und in Sofia die Garanti Koza Sofia Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Ecuador Open Quito, zur Kategorie der ATP World Tour 250.

Víctor Estrella war der Titelverteidiger im Einzel, der im Finale gegen Thomaz Bellucci in drei Sätzen mit 4:6, 7:65 und 6:2 die Oberhand behielt und seinen Titel verteidigte. Damit sind seine ATP-Turniersiege in Quito die einzigen seiner Karriere. Im Doppel gewannen Gero Kretschmer und Alexander Satschko im vorherigen Jahr. Dieses Jahr unterlagen sie im Viertelfinale den späteren Finalisten Bellucci und Marcelo Demoliner. Im Finale setzten sich Guillermo Durán und Pablo Carreño Busta mit 7:5, 6:4 durch. Sie gewannen damit ihren ersten Doppel-Titel auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 463.520 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten liegen bei 520.070 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ecuador Open Quito fand vom 31. Januar bis 1. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Ecuador Open Quito 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Quito